Margaretha II van Vlaanderen (1202-1280), gravin van Vlaanderen (1244-1278) en Henegouwen (1244-1253)
 Margaretha II van Henegouwen (1310-1356), gravin van Holland (1345-1354) en Henegouwen (1345-1356)